Центральный стадион профсоюзов:
 Центральный стадион профсоюзов (Воронеж) — стадион в Воронеже.
 Центральный стадион профсоюзов (Мурманск) — стадион в Мурманске.